Walenty Sobolewski (1724–1800) – szambelan Augusta III, kasztelan czerski
 Walenty Faustyn Sobolewski (1765–1831) – starosta warszawski, minister sprawiedliwości i prezes Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego